Die Bauliste der Hitzler Werft ist eine Auswahl von Schiffsneubauten der Hitzler Werft.

Weblinks 

 

Hitzler Werft
Liste (Schifffahrt, Deutschland)
!Bauliste
Schiffbau (Deutschland)